White Sands (film), een Amerikaanse misdaadfilm uit 1992 met Willem Dafoe
 White Sands (detective), een Deens misdaadserie
 White Sands (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
 White Sands Missile Range, Amerikaanse basis voor raketproeven
 White Sands National Monument, een park en nationaal monument in die staat